Bertos ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Bertos (1693–1733), italienischer Bildhauer
 Leo Bertos (* 1981), neuseeländischer Fußballspieler